Wheaton (Illinois)
Wheaton (Kansas)
Wheaton (Metro de Washington)
Wheaton (Minnesota)
Wheaton (Missouri)
Ou ainda:
Wheaton-Glenmont

Desambiguação